|}

Die Bahnstrecke Zlaté Moravce–Kozárovce ist eine Nebenbahn in der Slowakei.

Geschichte 

Noch im Königreich Ungarn wurde eine Lokalbahn von Kozárovce nach Zlaté Moravce gebaut und am 12. Dezember 1912 freigegeben.

Diese Bahnstrecke hatte während der Zeit der Ersten Slowakischen Republik eine große Bedeutung, da sie die einzige direkte Verbindung zwischen der Hauptstadt Bratislava, der Regionalhauptstadt Nitra und der Mittelslowakei darstellte. Die leistungsfähigeren Bahnen Bratislava–Nové Zámky(–Budapest) und Nové Zámky bis Levice lagen infolge des Ersten Wiener Schiedsspruchs von 1938 bis 1945 auf ungarischem Staatsgebiet.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

Am 2. Februar 2003 wurde der Personenverkehr eingestellt. Güterverkehr findet noch statt.

Weblinks 
 Streckendaten auf rail.sk  (slowakisch)
 Strecke 141: Leopoldov–Kozárovce auf vlaky.net  (slowakisch)

Zlate MoravceKozarovce